Більбао — місто в Іспанії.
 Більбао Атлетік — іспанський футбольний клуб із міста Більбао, резервна команда клубу «Атлетік Більбао».
 «Більбао» — іспанський баскетбольний клуб із однойменного міста.
 Більбао (аеропорт) — аеропорт поблизу однойменного міста.
 Більбао. Grand Slam Final (шаховий турнір) — шаховий турнір.
 Бернардіно Більбао Ріоха (1895—1983) — болівійський військовий та політичний діяч.